

Architettura 
 Castello di Kendal – fortificazione medievale ad est di Kendal

Geografia 
 Baronia di Kendal – suddivisione della contea storica inglese di Westmorland
 Kendal – città del distretto di South Lakeland in Cumbria, Inghilterra
 Reggenza di Kendal – reggenza dell'Indonesia nella provincia di Giava Centrale

Persone 
 Felicity Kendal – attrice britannica
 Jennifer Kendal – attrice britannica
Kendal - youtuber italiano